Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 2012 года прошёл с 27 июня по 1 июля на стадионе Stade Charles de Gaulle в Порто-Ново, Бенин.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Количество участников 
Общее число участников составило 816 человек — это рекорд за всё время проведения данных соревнований.

  (13)
  (1)
  (33)
  (16)
  (9)
  (4)
  (19)
  (2)
  (1)
  (6)
  (1)
  (13)

  (3)
  (6)
  (12)
  (4)
  (56)
  (3)
  (10)
  (28)
  (1)
  (43)
  (2)
  (8)

  (15)
  (4)
  (10)
  (8)
  (16)
  (2)
  (6)
  (11)
  (43)
  (8)
  (5)
  (1)

  (16)
  (10)
  (2)
  (69)
  (4)
  (2)
  (12)
  (11)
  (11)
  (3)
  (6)

Примечания 

Daily reports
 Watta, Evelyn (2012-06-28). Lambrechts grabs first gold in rain swept Porto-Novo — African champs, Day 1. IAAF. Retrieved on 2012-06-28.
 Watta, Evelyn (2012-06-29). Milama wins first-ever sprint title for Gabon — African champs, Day 2. IAAF. Retrieved on 2012-06-29.
 Watta, Evelyn (2012-06-30). Montsho and Makwala take 400m titles in Porto-Novo — African champs, Day 3. IAAF. Retrieved on 2012-06-30.
 Watta, Evelyn (2012-07-01). Cherono takes 10,000m for second title in Porto-Novo — African champs, Day 4. IAAF. Retrieved on 2012-07-01.
 Watta, Evelyn (2012-07-02). Burundian teen Niyonsaba takes dramatic 800m title as Nigeria top medal table in Porto-Novo — African champs, Day 5. IAAF. Retrieved on 2012-07-02.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты
 Сайт конфедерации лёгкой атлетики Африки

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике
Июнь 2012 года
Июль 2012 года
Чемпионаты Африки в 2012 году
Спорт в Бенине
2010-е годы в Бенине